Mesterholdenes Europa Cup finale 1974 var to fodboldkampe der blev spillet den 15. og 17. maj 1974 på Heysel Stadium i Bruxelles. De deltagende hold var vesttyske Bayern München og spanske Atlético de Madrid. Det var kulminationen på den 19. udgave af Europa Cuppen siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. Det var begge holds første finale i turneringen, og til dato også Atléticos eneste.

Den første finale som skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1973-74 endte udgjort 1-1 efter forlænget spilletid, da den ordinære spilletid endte uden mål. Da man på dette tidspunkt ikke spillede med straffesparkskonkurrence, må spillerne ud i en omkamp to dage efter. I den sørgede Gerd Müller og Uli Hoeneß med hver to mål, at pokalen kunne komme til München. Danske Johnny Hansen spillede begge kampe for tyskerne.

Kamp 1

Omkamp

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1973/74  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1974
FC Bayern München
Atletico de Madrid
Fodbold i 1974
Bruxelles